Hulk bezeichnet:

 Hulk (Schiffstyp), ein außer Dienst gestelltes Schiff, das keinen Antrieb mehr hat
 Holk oder Hulk, mittelalterlicher Schiffstyp
 Hulk, ein verkleideter Teilnehmer des nordfriesischen Brauchs Hulken

 Personen
 Hulk Hogan, US-amerikanischer Wrestler
 Spitzname des brasilianischen Fußballspielers Givanildo Vieira de Souza, siehe Hulk (Fußballspieler)

 Fiktive Figur
 Hulk (Comic), eine Comicfigur, sowie darauf basierend:
 Der unglaubliche Hulk, Fernsehproduktion und Pilotfilm der gleichnamigen Serie
 Der unglaubliche Hulk, Fernsehserie von 1978 bis 1982
 Die Rückkehr des unheimlichen Hulk, Fernsehfilm von 1988
 Der unheimliche Hulk vor Gericht, Fernsehfilm von 1989
 Der Tod des unheimlichen Hulk, Fernsehfilm von 1990
 Hulk, Kinofilm von 2003 unter Regie von Ang Lee
 Der unglaubliche Hulk, Kinofilm von 2008 unter Regie von Louis Leterrier
 Incredible Hulk Coaster, thematische Achterbahn im US-amerikanischen Freizeitpark Universal Studios Island's of Adventure

 Sonstiges 
 Hulk Räckorz, deutsches Punkrock-Label